Собор Троицы Живоначальной (Тро́ицкий собо́р) — православный храм в Москве, собор Данилова монастыря. Построен в 1833—1838 годах. Вмещает три тысячи человек

История 
Здание его было возведено в 1833—1838 годах в стиле позднего русского классицизма по проекту известного московского архитектора Осипа Бове (по другим сведениям — по проекту Евграфа Тюрина).

Главный престол храма был освящён 13 сентября 1838 года митрополитом Московским и Коломенским Филаретом (Дроздовым) в честь Святой Троицы. В том же году состоялось освящение и двух приделов: в честь зачатия праведной Анны (северный) и преподобного Алексия, человека Божия (южный).

В 1930-х годах Троицкий собор был закрыт и полностью перепланирован внутри. Утраченными оказались даже портики северного и южного фасадов.

В 1983 году Данилов монастырь был передан Русской церкви. Затем прошла реконструкция здания. После реставрации интерьер Троицкого собора Свято-Данилова монастыря был воссоздан в виде, близком к первоначальному. После возрождения обители главный престол был вновь освящен 27 апреля 1986 года.

Архитектура 
Над кубическим объёмом установлен круглый барабан с восемью окнами, украшенный сферической главой с небольшой башенкой. На фасадах собор оформлен тосканскими портиками.

Храм возведён на высоком подклете. Сегодня в подклете собора находится церковь, посвящённая рождеству Иоанна Предтечи.

Престолы 
 Главный престол — Троицы Живоначальной
 приделы — Зачатия Анны и Алексия, человека Божия.
 в подклете — придел в честь Рождества Иоанна Предтечи (устроен в 1989 году)

Примечания

Литература 
 Сорок сороков: альбом-указатель всех московских церквей / под ред. С. Звонарёва. — М., 1988. — Т. 1. — 416 с.
 Московский Данилов монастырь : первый на Москве : к 2000-летию Рождества Христова / авт. текстов свящ. А. Дубинин и др. — М. : Данил. благовестник, 2000. — 319 с.
 Евлогий (Смирнов), архиеп. Владимирский и Суздальский. Это было чудо Божие : история возрождения Данилова монастыря. — М. : Данилов. благовестник, 2000. — 331 с.
 Даниловское слово : [сборник] / [архимандрит Алексий (Поликарпов) [и др.]. — М.: Данил. благовестник, 2009. ─ 222 с.

Ссылки 
 Троицкий собор Свято-Данилова монастыря в Москве
 ХРАМЫ

Москва
Данилов монастырь
Москва
Храмы, построенные в 1838 году в России